A 2013-as WTCC portugál nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság hetedik fordulója. 2013. június 30-án rendezték meg a Circuito da Boavista-n, Portóban, Portugáliában.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Portugal
Autóversenyzés Portugáliában
Porto